Реддауэй или  Реддуэй — английская фамилия Reddaway.

Известные носители 
 Реддауэй, Дэвид (род. 1953) — британский дипломат.
 Реддуэй, Питер (род. 1939) — британско-американский политолог и историк, основатель и директор Фонда имени Александра Герцена.